Lanceolatites gracilis är en ringmaskart som beskrevs av Ferdinand Bergman 1987. Lanceolatites gracilis ingår i släktet Lanceolatites, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
gracilis